Völz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Völz (* 1960), deutscher Synchronsprecher
 Daniel Völz (* 1985), deutscher Fernsehdarsteller
 Dörte Völz-Mammarella (* 1943), deutsche Filmeditorin
 Horst Völz (* 1930), deutscher Physiker und Informationswissenschaftler
 Malte Völz (* 1994) deutscher Radiomoderator 
 Rebecca Völz (* 1957), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wolfgang Völz (1930–2018), deutscher Fernseh- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Völs